Van Helmont ist der niederländische Familienname folgender Personen:

 Adrien-Joseph van Helmont (1747–1830), Sohn von Charles-Joseph, flämischer Komponist  
 Charles-Joseph van Helmont (1715–1790), flämischer Komponist und Organist
 Franciscus Mercurius van Helmont (1614–1699), flämischer Naturforscher und Philosoph 
 Jan van Helmont (1650–1714), flämischer Maler
 Johan Baptista van Helmont (1580–1644), flämischer Universalwissenschaftler
 Johannes von Helmont († 1517), Benediktinerabt, Weihbischof in Trier und Rektor der Universität Trier
 Zeger Jacob van Helmont, flämischer Maler

Siehe auch:
 Helmond, Helmand
 Helmund